Southwest kan verwijzen naar:
Nationaal park Southwest, een nationaal park in Australië
Southwest (Minneapolis), een stadsdeel van Minneapolis
Southwest (regio), een regio die het zuidwesten van de Verenigde Staten omvat
Southwest (Seattle), een stadsdistrict van Seattle
Southwest (korte film), een korte film uit 2013 van Jordi Wijnalda